Rotgraben ist ein Gewässername:

 Rotgraben (Buchenbach), indirekter rechter Zufluss des Buchenbachs (zum Main) bei Steinbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rotgraben (Grünwinkelgraben), rechter Oberlauf des Grünwinkelgrabens (zur Naab) in der Waldgemarkung von Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Rotgraben oder eher Rothgraben (Limbachsgraben), linker Oberlauf des Limbachsgrabens (zur Tauber) bis nach Böttigheim, Gemeinde Neubrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Rotgraben (Schinderbach), indirekter linker Zufluss des hier noch Forstgraben genannten Schinderbachs (zum Waginger See) bei Weitmoos, Gemarkung Nirnharting, Markt Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rotgraben (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter vor Gablingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Rotgraben (Sinn), linker Zufluss der Sinn gegenüber Wildflecken, Landkreis Kissingen, Bayern
 Rotgraben (Wiesgraben), linker Zufluss des Wiesbachs (zum Gründleinsbach, zum Castellbach) vor Kleinlangheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rotgraben (Würm), linker Zufluss der Würm in Oberhausen, Stadtteil Hausen an der Würm, Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rotbach
 Rothgraben